Мозак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Мозак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Мозак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна